Jitaru steht für:

 Jitaru (Olt), eine Ortschaft im rumänischen Kreis Olt

Jitaru ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Jitaru (* 1997), rumänischer Boxer